Дони-Детлак () — населённый пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Дони-Детлаке проживало 430 человек.

География 
Деревня расположена между двумя реками. С востока протекает река Лупляница, а с запада — река Укрина. Лупляница впадает в Укрину на окраине села, у деревни Саставци.

Археология 
Дони Детлак богат археологическими памятниками периода от каменного века до восстания против турецкого гнёта в 1834-м году. Археолог Милан Джурджевич во время археологических раскопок в долине, в непосредственной близости от реки Укрина, нашёл три урны с крышками и три могилы были из среднего бронзового века и пару артефактов римской эпохи.

Население 
В населении деревни значительно преобладают сербы.

Национальный состав 
1991 год:
 Сербы — 427 человек (99,30 %)
 Хорваты — 2 человека (0,47 %)
 Югославы — 0 человек (0,00 %)
 Мусульмане — 0 человек (0,00 %)
 Другие — 1 человек (0,23 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской